Harald Pettersson kan syfta på

Harald Pettersson (musiker)
Harald Pettersson (keramiker)
Centerpartisten och landshövdingen i Jämtlands län, se Harald Pettersson (politiker)